Коді Френсон (,  8 серпня 1987, Сікамус, Британська Колумбія) — канадський хокеїст, захисник клубу АХЛ «Рокфорд АйсГоґс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2002 року в ЗХЛ.

2005 року був обраний на драфті НХЛ під 79-м загальним номером командою «Нашвілл Предаторс».

Захищав кольори професійних команд «Брюнес», «Нашвілл Предаторс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Баффало Сейбрс». Наразі ж грає за клуб АХЛ «Рокфорд АйсГоґс».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Нагороди 
 Володар Кубка Еда Чиновета (2006).

 Золотий призер юніорського чемпіонату світу з хокею (2007).

 Володар Меморіального кубка (2007).

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Брюнеса»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нашвілл Предаторс»